TV 4 Film er en svensk film tv-kanal ejet af TV 4 AB.

TV 4 søgte for licens til at vise en film kanal DTT-nettet i efteråret 2003 de fik licens i December. Kanalen blev lanceret som TV 4 Film i April 2004, den første film der blev vist var Top Gun.

Filmene er leveret fra flere forskellige dibutiørere, inkluderer MGM, Paramount, Warner Brothers, Nordisk Film, SF og Sonet Film. Kanalen fokuserer på "moderne klassikere", der betyder at filmene der bilver vist på kanalen er mest fra '50erne, '60erne, '70erne, '80erne and '90erne.

En finsk version af kanalen blev lanceret i November 2006 i samarbejde med MTV3. Den kaldes Sub Leffa.

Referencer

External links 
 Official hjemmeside 

Tv-kanaler fra Sverige
Etableret i 2004
TV4 AB